F21 steht für:
 BMW F21, ein PKW-Modell
 die Fährlinie F21 auf der Großen Krampe zwischen Krampenburg und Schmöckwitz, siehe Fährverkehr in Berlin
 HMS Punjabi (F21), ein Zerstörer der Tribal-Klasse der britischen Royal Navy
 Schizotypische Persönlichkeitsstörung, ICD-10-Code der Erkrankung

Abkürzung